Johann Schiess ist der Name folgender Personen:

Siehe auch:
 Johannes Schiess